Ford Model A  se poate referi la:

 Ford Model A (1903–1904), prima mașină realizată de Ford Motor Company
 Ford Model A (1927–1931), mașină realizată de Ford Motor Company, începând cu 1927: